Туніська професійна ліга 1 2011—2012 — 57-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 16 клубів. Чемпіонат проходив з 4 листопада  року по 30 вересня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2011 у футболі
2012 у футболі